Edda eller Eddan kan syfta på:
 i första hand ett av två litterära verk: 
 Poetiska Eddan (även kallad Äldre Eddan eller Sämunds Edda) – en samling nordiska kväden och verser med gudomliga och mytologiska motiv av okända ursprungsförfattare
Codex Regius – en medeltida, isländsk handskrift som innehåller nästan alla eddadikterna ur Poetiska Eddan
 Snorres Edda (även kallad Yngre Eddan eller Prosaiska Eddan) av Snorre Sturlasson – en isländsk medeltida handbok i skaldekonsten och lärobok i nordisk mytologi, skriven omkring 1220. 
 Edda (mytologisk gestalt)  – en kvinna som omnämns i Poetiska Eddan
 Edda (namn) – ett isländskt kvinnonamn 
 Edda (tidskrift) - en nordisk vetenskaplig tidskrift för litteraturforskning, grundad 1914
 Eddapriset (Edduverðlaunin) – ett isländskt pris för inhemsk film och TV
 Edda I – ett körverk skrivet 1939 av den isländske kompositören Jón Leifs
 Mats Wendt's Eddan – ett 16 timmar långt cybersymfoniskt verk över den nordiska mytologin av den svenske tonsättaren Mats Wendt
 HMS Edda – en svensk kanonbåt
 673 Edda – en asteroid

Personer
 Edda Manga (1969–),  en svensk idéhistoriker och debattör
 Edda Magnason (1984–), en svensk låtskrivare, artist och filmskådespelare